Disco 2000 – programma televisivo di MTV Italia
 Disco 2000 – singolo dei Pulp
 Disco 2000 – gruppo musicale britannico attivo nel periodo 1987-1989

Pagine correlati 
Disco